Arthur Edmund Carewe – attore statunitense
 Edwin Carewe – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Rita Carewe – attrice statunitense